«Белла» — бытовой дозиметр, популярный в СССР в конце 1980-х — середине 1990-х годов. Предназначен для оценки мощности дозы гамма-излучения, а также для измерения мощности полевой эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения по цифровому табло. В качестве датчика используется один счетчик Гейгера типа СБМ-20. Имеет звуковую и световую индикацию превышения МЭД (переполнения цифрового табло). Источник питания: батарея типа «Крона». Выпускался пятигорским заводом «Импульс», желтоводским приборным заводом «Электрон», заводом «Тензор» (г. Дубна) и по неподтвержденным данным — ПО «Восход» (г. Калуга).

Позднее выпускался дозиметр ДБГ-01Н с аналогичными параметрами, имеющий два диапазона измерения 0—99,99 и 0—9999 мкЗв/ч.

В похожем корпусе красного цвета выпускался прибор ДКС-04, который, несмотря на внешнее сходство с «Беллой», не имел с ней ничего общего. Из заметных отличий — меньшая чувствительность (от 100 мкР/ч), датчик другого типа и иная система питания: батарея из 7 элементов типа Д-0,1. Использовалось внешнее зарядное устройство (без применения гальванической развязки от сети), также поставлялся дополнительный переходник под «Крону».

Основные технические характеристики

Примечания

Литература 
 
 
 

Измерительные приборы
Радиобиология
Дозиметры
Бытовые дозиметры СССР